Иго Капет или Хуго Капет или Иго Капе (938—24. октобар 996) је био краљ Француске (987—996). Први је краљ Француске из династије Капета.

Постаје најмоћнији племић Француске 

Деда му је био краљ Француске Робер I Француски, а отац му је моћни племић Иго Велики, који је био старатељ краља Лотара II. Иго Капет наслеђује 956. велика имања од свог оца и по томе постаје најмоћнији племић у Француској.

Када је Лотар II покушао да поврати Лорену, немачки цар Отон II је дошао до Париза. Отон је морао да се повуче, јер је Иго Капе са осталим племићима подржао краља. Ипак је Лорена остала у немачким рукама.

Доминира Француском током власти краља Лотара 

Од 978. до 986. склапа савезништво са немачким царевима Отоном II и Отоном III. Отон II је био цар Светог римског царства и контролисао је папе, а преко њих постављања бискупа и надбискупа у Француској. 

Уз помоћ надбискупа Рејмског Адалберона Иго успева да доминира Француском. Лотар је у односу на њих немоћан. До 985. Лотар је био краљ само по титули. После Лотара краљ је био његов син Луј V, који умире без мушких наследника након годину дана.

Постаје краљ 

Нови краљ је требало да буде Лотаров брат Карло, али Иго Капет користи подршку надбискупа Рејмског, који уверава племићку скупштину да изаберу Игу Капета. Тако је Иго Капет 3. јула 987. постао краљ Француске. Оснивач је династије Капет. Да би добио подршку племића направио је многе уступке, тако да касније једва влада Француском.

Несигуран владар 

Његову власт карактеришу несигурност и пометња. Могао се слободно кретати својим поседима, а по већини Француске није смео да се креће због опасности да буде заробљен, па откупљиван уз велику цену.

Ван његовог поседа, Француска је имала мноштво различитих закона. Постојало је 150 различитих новчаних јединица и много језика. Да се уједини таква велика земља, као што је била Француска био је велики задатак и у доба јачих краљева. Постојала је стална борба краљева и племића. Иго Капе је имао бројне борбе са вазалима у подручју Сене и Лоаре.

Осећао се несигурно док није ликвидирао Лотаревог брата Карла, а Карлова деца су страдала под сумњивим околностима. Ига је наследио син Робер II Побожни.

Породично стабло

Литература

Спољашње везе 

Рођени 938.
Умрли 996.
Француски краљеви
Династија Капета
Парижани
Војводе Аквитаније
Владари у Европи у X веку